Катрич — украинская метонимическая фамилия, происходящая от крестильного женского имени Катерина (Катря).
 Катрич, Алексей Николаевич (1917—2004) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза 
 Катрич, Анатолий Николаевич (род. 1994) — российский футболист.
 Катрич, Кирилл Александрович (род. 1984) — украинский хоккеист.